2 dzielnice miast w Niemczech:
 Holzdorf – dzielnica Jessen (Elster)
 Holzdorf – dzielnica Weimaru

1 gmina w Niemczech:
 Holzdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde